Osoby o tym nazwisku:
 Adam Afzelius – szwedzki botanik
 Arvid Afzelius – szwedzki dermatolog
 Björn Afzelius – szwedzki wokalista